Eich steht für:

 Amt Eich, historischer Verwaltungs- und Gerichtsbezirk des ehemaligen Fürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel
 Verbandsgemeinde Eich, Verbandsgemeinde im Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Eich LU, Gemeinde im Wahlkreis Sursee, Kanton Luzern, Schweiz
 Eich (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen

Eich ist der Name folgender Ortsteile

in Bayern:
 Eich (Kallmünz), Ortsteil des Marktes Kallmünz, Landkreis Regensburg
 Eich (Kempten), Ortsteil der Stadt Kempten (Allgäu)
 Eich (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau
 Eich (Ramerberg), Ortsteil der Gemeinde Ramerberg, Landkreis Rosenheim
 Eich (Rott am Inn), Ortsteil der Gemeinde Rott am Inn, Landkreis Rosenheim

in Hessen:
 Eich (Pfungstadt), Ortsteil der Stadt Pfungstadt

in Nordrhein-Westfalen:
 Eich (Aachen), Ortsteil der Stadt Aachen
 Eich (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid
 Eich (Radevormwald), Ortsteil der Stadt Radevormwald
 Eich (Wermelskirchen), Stadtteil von Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Eich (Windeck), Ortsteil der Gemeinde Windeck (Sieg)

in Rheinland-Pfalz:
 Eich (Andernach), Ortsteil der Stadt Andernach
 Eich (Rheinhessen), Gemeinde im Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz

in Sachsen:
 Eich (Treuen), Ortsteil der Gemeinde Treuen, Vogtlandkreis

in der Schweiz:
 Eich (Brütten), Ortsteil von Brütten, Kanton Zürich

in Luxemburg:
 Eich (Luxemburg), Stadtteil im Norden von Luxemburg-Stadt

Eich ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Eich (* 1965), deutscher Althistoriker
 Brendan Eich (* 1961), US-amerikanischer Programmierer
 Carsten Eich (* 1970), deutscher Leichtathlet
 Cedric Eich (* 2000), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Clemens Eich (1954–1998), deutsch-österreichischer Schriftsteller
 Ernst Eich (vor 1890–nach 1955), Schweizer Kaufmann und Kunstsammler 
 Günter Eich (1907–1972), deutscher Schriftsteller
 Heinrich Eich (1925–2007), deutscher Grafiker und Heimatforscher 
 Hermann Eich (1879–1963), preußischer Verwaltungsjurist und Landrat des Kreises Kleve
 Insa Thiele-Eich (* 1983), deutsche Meteorologin und Astronautenkandidatin
 Jakob Eich (1888–1947), deutscher Bischof

 Kornelius Eich (* 1989), deutscher Regisseur
 Ludwig Eich (* 1942), deutscher Politiker (SPD)
 Marina Anna Eich (* 1976), deutsche Schauspielerin und Filmproduzentin
 Marion Eich-Born (* 1955), deutsche Politikerin, Staatssekretärin in Thüringen
 Matthias Olof Eich (* 1975), deutscher Regisseur und Drehbuchautor

 Robert Eich (1828–?), deutscher Fotograf und Architekturmaler
 Tay Eich (* 1955), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (Grüne)
 Thomas Eich (* 1973), deutscher Islamwissenschaftler
 Walter Eich (1925–2018), Schweizer Fußballtorhüter

 Xara Eich (* 2007), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin

Siehe auch:
 Aich